Linskens ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Linskens (* 1968), niederländischer Fußballspieler
 Hans Ferdinand Linskens (1921–2007), deutscher Botaniker und Genetiker